En Pologne, Kurowo est le nom de :

dans la voïvodie de Podlachie
 Kurowo, village,
 Kurowo-Kolonia, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Kurowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kurowo, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Kurowo, village du powiat de Przasnysz,
 Kurowo, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kurowo, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski,
 Kurowo, village du powiat de Kościan.